Andrade se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gloria Andrade
 Maria Lourdes de Andrade
 Maydianne C.B. Andrade